Chautauqua kan syfta på:

 Chautauqua (rörelse) – en rörelse i USA

Geografi
 Chautauqua, Kansas
 Chautauqua, New York

Se även 
 Chautauqua County,  flera